Filipa de Coimbra ou Filipa de Lencastre (Coimbra, 1437 - Odivelas, 11 de fevereiro de 1493 ou 26 de julho de 1497) foi uma nobre portuguesa do , membro das dinastias de Avis e Barcelona por nascimento.

Vida 

Filipa nasceu em Coimbra em 1437, filha do infante D. Pedro, duque de Coimbra, e assim neta do rei   e D. Filipa de Lencastre, e Isabel de Urgel, filha do conde . Teve uma irmã, Isabel de Coimbra, que tornar-se-ia rainha-consorte de seu primo  . Vivia na corte com sua família, mas com a morte de seu pai e parentes no expurgo que se seguiu à maioridade de Afonso, a sua vida complicou-se. Viveu algum tempo na corte com a irmã.

Da irmã herda a terça parte dos seus bens e a partir de 1463 administra os bens de seu irmão Pedro, chamado pelos catalães para Rei de Aragão e Conde de Barcelona e, através do governo da Ordem de Avis, envia-lhe apoio militar e financeiro, tendo inclusive enviado uma nau sua para a Catalunha transportando cavalos, vinho, toucinho, pescado, trigo e biscoito.

Dedicou-se a educar sua sobrinha Joana até que a última decidiu ir para o Convento de Aveiro; alguns historiadores afirmam que ela instruiu o futuro . Sabe-se que desaprovou Joana fazer votos perpétuos, achando que devia constituir família e dar herdeiros à coroa, assim como deu pareceres em questões políticas para João II, tendo aconselhado o sobrinho a suspender as terçarias.

Em 1475, com autorização do papa Sisto IV , entrou no mosteiro cisterciense de S. Dinis de Odivelas recolhida, mas não professou e vestiu-se sempre de modo secular. 

"Recolhida sob a proteção do mosteiro, dedica-se à oração, ao estudo e tradução de várias obras religiosas. D. Filipa será a autora de “As Estações e Meditações da Paixão, muy devotas para os que vizitão as Igrejas Quinta Feira de Endoenças”, que foi impressa mais tarde, na regência de D. Catarina, viúva de D. João III. Dominava muito bem o latim e o francês, pois traduziu do latim para português o “Tratado da vida solitária”, composto por S. Lourenço Justiniano. Do francês, traduziu para a nossa língua um livro de “Evangelhos e Homilias de todo o ano com algumas lendas e vidas de Santos”, acrescentando imagens ao texto".

"Escreveu ainda textos políticos, como Conselho e voto da Senhora Dona Filipa, filha do Infante D. Pedro sobre as Terçarias, e guerras de Castela, texto impresso em Lisboa, por Lourenço de Anvers, em 1643, ou o texto Prática feita ao Senado de Lisboa em tempo que receava algum tumulto".

Segundo Mafalda Frade, foi autora de vários poemas, "o que faz com que seja considerada a primeira mulher de que há registo, nas letras portuguesas, a quem é possível atribuir o título de poetisa".

Ancestrais

Bibliografia 

 

 

Infantas de Portugal
Casa de Avis
Mulheres de Portugal medieval
Escritoras do século XV
Escritoras de Portugal
Escritores de Portugal do século XV
Escritores católicos
Tradutores de Portugal
Tradutores para a língua portuguesa
Tradutores de latim
Tradutores da língua francesa